Илья Ким:
 Ким Илья (1928—2000) — Герой Социалистического Труда.
 Ким Илья (1917—1998) — Герой Социалистического Труда.